Straßberg ist

ein Ortsname:
 Straßberg (Zollernalbkreis), Gemeinde im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

 Straßberg (Aiglsbach), Ortsteil der Gemeinde Aiglsbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Straßberg (Bad Schwarzbach), Ortsteil von Bad Schwarzbach, Kreis Lauban, Niederschlesien
 Straßberg (Benediktbeuern), Ortsteil der Gemeinde Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Straßberg (Bobingen), Ortsteil der Stadt Bobingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Straßberg (Breitenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Breitenbrunn, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Straßberg (Harzgerode), Ortsteil der Stadt Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Straßberg (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Straßberg (Pittenhart), Ortsteil der Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern
 Straßberg (Plauen), Ortsteil der Stadt Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen
 Straßberg (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Straßberg (Staudach-Egerndach), Ortsteil der Gemeinde Staudach-Egerndach, Landkreis Traunstein, Bayern
 Straßberg (Wildpoldsried), Ortsteil der Gemeinde Wildpoldsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Straßberg an der Tafelfichte, Isergebirge (Sudetenland, Tschechische Republik)
 Strassberg im Fondei, eine Walsersiedlung im Schanfigg

ein Bergname:
 Straßberg (Zittauer Gebirge), 538 m hoher Gipfel auf dem Gebiet von Zittau
 Strassberg (Hochfelden), 495 m hoher Hügel auf dem Gebiet von Hochfelden, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich

ein Burgenname:
 Burg Straßberg, Straßberg
 Burg Straßberg (Vogtland), Plauen, Stadtteil Straßberg
 Burgruine Straßberg, Sterzing
 Burg Strassberg, Malix

ein Familienname:
 Strassberg (Adelsgeschlecht), ein Schweizer Adelsgeschlecht
 Straßberg (Adelsgeschlecht), ein vogtländisches Adelsgeschlecht
 Johann Anton von Buol-Strassberg (1601–1662), Schweizer Adeliger
 Max Strassberg (1913–1968), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Paul von Buol-Strassberg (1634–1697), Schweizer Adeliger

Siehe auch:
 Straßburg (Begriffsklärung)
 Strasberg (Begriffsklärung)